El término Vegas o Las Vegas puede hacer referencia a:

Lugares

En España
:
Los Vegas, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería.
Las Vegas, localidad del municipio de Lucena, provincia de Córdoba.
Vegas del Genil, municipio de la provincia de Granada.
Vegas de Triana, localidad del municipio de Andújar, provincia de Jaén.
Vegas de Almenara, localidad del municipio de Peñaflor, provincia de Sevilla.

:
Vegas Altas, localidad del municipio de Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz.
Vegas de Coria, localidad del municipio de Nuñomoral, provincia de Cáceres.

:
La Parra de las Vegas, municipio de la provincia de Cuenca.
Las Vegas y San Antonio, localidad del municipio de La Pueblanueva, provincia de Toledo.
Las Vegas, localidad del municipio de La Pueblanueva, provincia de Toledo.

:
Vegas do Seo, localidad del municipio de Barjas, provincia de León.
Vegas del Condado, municipio de la provincia de León.
Casavegas, localidad del municipio de La Pernía, provincia de Palencia.
Vegas de Domingo Rey, localidad del municipio de Agallas, provincia de Salamanca.
Vegas de Matute, municipio de la provincia de Segovia.
Los Ángeles de Vegas de Matute, localidad del municipio de Vegas de Matute, provincia de Segovia.

:
Las Vegas, localidad del municipio de Fuentidueña de Tajo.
Las Vegas - Santa María, localidad del municipio de Villanueva del Pardillo.
Comarca de Las Vegas.
:
Las Vegas/Les Vegues, parroquia del concejo de Corvera de Asturias.
Treslesvegues/Las Vegas de Cardeo, lugar de la parroquia de La Piñera, en el concejo de Morcín.
Les Vegues/Las Vegas de San Esteban, lugar de la parroquia San Esteban, en el concejo de Morcín.
Vegas, lugar de la parroquia de San Salvador en el concejo de San Tirso de Abres.
Las Vegas, lugar de la parroquia de Riello, en el concejo de Teverga.

:
San José de las Vegas, localidad del municipio de Santa Brígida, provincia de Las Palmas.
Las Vegas, localidad del municipio de Valsequillo de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.
Las Vegas, localidad del municipio de Vega de San Mateo, provincia de Las Palmas.
Las Vegas, localidad del municipio de Granadilla de Abona, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Argentina 
 Las Vegas, localidad en el distrito Potrerillos, departamento Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Herrera Vegas, localidad del partido de Hipólito Yrigoyen, provincia de Buenos Aires.

En Estados Unidos 
 Las Vegas, ciudad del condado de San Miguel en el estado de Nuevo México.
Vegas Creek, ciudad del condado de Clark en el estado de Nevada.
 North Las Vegas, ciudad del condado de Clark en el estado de Nevada.
 Las Vegas, ciudad del condado de Clark en el estado de Nevada:
Las Vegas Valley, abarca la ciudad de Las Vegas, el Strip, y otras áreas cercanas.
 Las Vegas–Paradise, área metropolitana, que abarca todo el condado de Clark.
 Las Vegas Strip, las afueras al sur de la ciudad, es la ubicación de muchos de los complejos hoteleros y casinos más grandes del mundo.
 Las Vegas Downtown, el centro de la ciudad.
 Las Vegas Township, área de pueblos que no son incorporados en Las Vegas Valley.
 Las Vegas Wash, río urbano que fluye por Las Vegas Valley.
 Bahía Las Vegas, bahía en la orilla occidental del lago Mead.

En Cuba 
 Las Vegas, parroquia de la antigua Jurisdicción de Güines.
 Santiago de Compostela de las Vegas, ciudad del municipio de Boyeros, en la provincia de La Habana.

En Ecuador 
 Las Vegas, 34 sitios arqueológicos, en la provincia de Santa Elena.

En Honduras 
 Las Vegas, municipio del departamento de Santa Bárbara.

En Uruguay 
 Las Vegas, balneario de la Costa de Oro.

Personas
Ali Vegas, rapero estadounidense.
Ana Griselda Vegas, Miss venezolana.
Enrique Vegas, historietista español.
Eugenio Vegas Latapié, político español.
Federico Vegas, novelista venezolano.
 Lolly Vegas, músico.
Miguel Vegas y Puebla Collado, matemático español.
 Mr. Vegas, cantante.
Nacho Vegas, músico español.
 Pat Vegas, músico.
Sergio Vegas, rejoneador español.
 Tony Vegas, miembro de Scratch Perverts
Yonathan Vegas, golfista.

Futbolistas
Sebastián Vegas (Santiago de Chile, 1996), jugador del Monarcas Morelia.
Jefrán Vegas (Venezuela, 1996), jugador del Estudiantes de Caracas.
Johnny Vegas (Huancayo, 1976), jugador retirado en 2017.
Markel Vegas (España, 1994), jugador del Zamudio SD.
Jefferson Vegas (Oranjestad, 1995), jugador del RKSV Sarto.

Música
Vegas (álbum) de The Crystal Method.
Vegas, dúo formado por Terry Hall y David A. Stewart.
Dirty Vegas, trío de música house ganador de Grammy.

Cine y televisión 
Vegas (serie de televisión, 1978), serie de televisión de ABC.
Vegas (serie de televisión, 2012), serie de televisión de CBS.
 Las Vegas (2003-2008), serie de televisión estadounidense.
 Las Vega's (2013), telenovela chilena de Canal 13.
 Las Vega's (2016), telenovela colombiana de Canal RCN.
Viva Las Vegas, película de 1964 con Elvis y Ann-Margret.
Leaving Las Vegas, película de 1995 con Nicolas Cage y Elisabeth Shue.
What Happens in Vegas, película de 2008 con Cameron Diaz y Ashton Kutcher.
Vegas, película de 2009 con Anders Baasmo Christiansen y Helge Jordal.
Last Vegas, película de 2013 con Michael Douglas, Robert De Niro y Morgan Freeman.

Deporte 
 Las Vegas Motor Speedway, circuito de carreras situado cerca de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
 Gran Premio de Las Vegas, carrera de automovilismo que se corrió en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Las Vegas Lights FC, equipo de fútbol.
Las Vegas Americans, equipo de fútbol.
UNLV Rebels, equipo de fútbol.
Las Vegas Quicksilvers, equipo de fútbol.
Las Vegas United, equipo de fútbol.
Las Vegas City FC, equipo de fútbol.

Transporte 
 Las Vegas Strip, calle principal de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
 Monorrail de Las Vegas, sistema de monorrail de 6,3 km localizado en el Strip de Las Vegas.

Educación
Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), universidad pública situada en Las Vegas.

Cultura 
 Cultura Las Vegas, la primera cultura arqueológica conocida que se asentó en los actuales territorios de Ecuador.

Periódicos
Las Vegas Review-Journal, periódico publicado en Las Vegas.

Algoritmos y tecnología
 Magix Vegas Pro, software de edición de video y audio
 Vegas Movie Studio
 Orange Vegas
 TCP Vegas, protocolo de redes a nivel de transporte.